Bernlohe ist der Ortsname von

 Bernlohe (Brand), Ortsteil der Gemeinde Brand, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Bernlohe (Roth), Ortsteil der Stadt Roth, Landkreis Roth, Bayern
 Bernlohe (Aalen), Weiler im Stadtteil Waldhausen der Stadt Aalen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg